Корн може да се односи на:
 Корн, амерички ну метал бенд
 Корн (Оклахома)
 Корн (Француска)
 Корн Крик (Јужна Дакота)